Георге Огэрару (; родился 3 февраля 1980 года, Бухарест, Румыния) — румынский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции защитника. Экс-игрок национальной сборной Румынии, ныне тренер. Большую часть игровой карьеры провёл в «Стяуа», с которым дважды выигрывал чемпионат Румынии и становился обладателем суперкубка страны. С 2006 года выступал за «Аякс», в составе которого завоевал два кубка и Суперкубка Нидерландов. Завершил карьеру в швейцарском «Сьоне» в 2012 году.

Клубная карьера 
Георге Огэрару является воспитанником футбольного клуба «Стяуа». Огэрару один из немногих, кому удалось стать игроком основной команды перейдя из юношеской команды этого клуба. Дебютировал Георге за «Стяуа» в чемпионате Румынии в возрасте 19 лет, 28 ноября 1998 года в матче против «Олимпии», который завершился победой «Стяуа» со счётом 3:0. В свои первые два сезона за «Стяуа» Огэрару был запасным игроком и мало попадал в основной состав, проведя всего 12 матчей. Спустя два года после дебюта, Георге в сезоне 2000/01 был отдан в аренду в клуб «Решица», который выступал во втором румынском дивизионе. В «Решице» Георге много получал игрового времени, отыграв за сезон 25 матчей и забив один гол.

Вернувшись в «Стяуа» Огэрару вновь был отдан в аренду, но на этот раз клуб «Оцелул» из города Галаца. В «Оцелуле» в сезоне 2001/02 Георге отыграл 20 матчей и забил один мяч, а его команда заняла по итогам сезона пятое место в чемпионате. После окончания аренды Огэрару вернулся в «Стяуа». В 2002 году на пост генерального директора «Стяуа» пришёл бывший президент «Оцелула», в котором ранее на правах аренды выступал Огэрару. Именно благодаря новому гендиректору, Михаю Стойке, Георге стал игроком основного состава. В сезоне 2002/03 Огэрару провёл за «Стяуа» 23 матча, став вице-чемпионом Румынии. В следующем сезоне 2003/04 «Стяуа» повторила прошлогодний успех, став серебряным призёром чемпионат Румынии. В двух последующих сезонах Огэрару становился чемпионом Румынии.

За «Стяуа», Георге за восемь лет отыграл в кубке УЕФА 30 матчей. Его лучшие игры в кубке УЕФА произошли в сезоне 2004/05, когда его клуб вышел из группового турнира, и даже смог победить «Валенсию» (экс обладатель кубка в сезоне 2003/04), и в сезоне 2005/06, когда играл в полуфинале кубка, но его клуб проиграл «Мидлсбро», в драматическом матче в Англии, который закончился со счётом 4:2

7 июня 2006 года, в матче против «Васлуя», Огэрару сыграл свой последний матч за «Стяуа» в чемпионате Румынии, завершившийся поражением «Васлуя» со счётом 4:0.

В мае 2006 года Огэрару заключил контракт на пять лет с амстердамским «Аяксом». Сумма трансфера составила 3.3 млн долларов, таким образом осуществилась вторая по цене продажа румынского игрока, после продажи Георге Хаджи в «Реал Мадрид» за $ 4.3 млн.

Дебют Георге за «Аякс» состоялся 13 августа 2006 года в матче за суперкубка Нидерландов против ПСВ, в котором Огэрару отыграл лишь первый тайм. «Аякс» выиграл со счётом 3:1, в составе «Аякса» отличились Мауро Росалес, Кеннет Перес и Весли Снейдер, а за ПСВ мяч забил Филлип Коку. В чемпионате Нидерландов Огэрару дебютировал 20 августа 2006 года в матче против «Валвейка», завершившийся победой «Аякса» со счётом 5:0. Вторым трофеем выигранным Огэрару с «Аяксом», был кубок Нидерландов, в финале которого «Аякс» победил в серии пенальти АЗ.

15 ноября 2006 Георге посетил своих старых одноклубников по «Стяуа», и пожелал удачи в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который решал, сможет ли «Стяуа» занять третье место в группе, дающее право выступать в кубке УЕФА. В итоге «Стяуа» заняла третье место в группе, и прошла в 1/16 финала кубка УЕФА сезона 2006/07 где уступила испанской «Севильи» по сумме двух матчей со счётом 3:0.

В 2007 году в матче за суперкубок Нидерландов, в котором «Аякс» успешно защитил прошлогодний титул, Огэрару получил травму и был заменён на 25 минуте. За два года в «Аяксе» Георге провёл 48 матчей в чемпионате, в составе амстердамцев Огэрару выиграл кубок Нидерландов и стал двукратным обладателем суперкубка Нидерландов в 2006 и 2007 году. 30 августа 2008 года Георге вернулся в свой бывший клуб «Стяуа» на правах аренды.

В июле 2009 года Огэрару вернулся в «Аякс».

Национальная сборная 
Огэрару дебютировал за сборную Румынии 26 марта 2005, в матче против Нидерландов, его сборная проиграла 2-0, после чего главный тренер национальной сборной Виктор Пицуркэ отстранил его из команды и заявил, что Георге Огэрару не соответствует уровню сборной и что он средне выступает за «Аякс».

Он был вновь призван в ряды национальной сборной 9 октября 2007 Виктором Пицуркэ, спустя 2 года и 6 месяцев после матча против Нидерландов, самое главное ему вновь предстояло играть против той же сборной. Георге заявил что голландцы Урби Эмануэльсон и Хедвигес Мадуро которые играют за «Аякс» и были приглашены в национальную сборную Нидерландов, перед матчем с Румынией дразнили его и говорили, что он плохо сыграет против них. Румыния победила 1-0, и заняла второе место в отборочной группе к чемпионату Европы 2008, опередив Болгарию, но пропустив сборную Нидерландов.

Личная жизнь 
Женат, супруга Андреа. Есть четверо детей: сыновья Эрик и Михай, дочери Наталья и София.

Достижения 
 «Стяуа»
 Обладатель Суперкубка Румынии: 1999
 Чемпион Румынии: 2004/05, 2005/06
 «Аякс»
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2006, 2007
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2006/07, 2009/10
 «Сьон»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «Romaniansoccer.ro» 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Решица»
Игроки ФК «Оцелул»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Сьон»
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Университатя» Клуж